NEXT LEVEL — десятый полноформатный студийный альбом японской певицы и автора песен Аюми Хамасаки, вышедший 25 марта 2009 года.

Об альбоме
В середине февраля 2009 года на официальном сайте появилась новость о готовящемся выходе нового альбома с 13 песнями и дополнительным диском с аудио записью концерта PREMIUM COUNTDOWN LIVE 2008-2009 A. 
NEXT LEVEL вышел в четырёх версиях: CD, CD+DVD, 2 CD+DVD и USB. Это первый альбом Аюми Хамасаки который был выпущен на USB-флеш-накопителе. Флешка серебристого цвета стилизована под крылатый логотип 10-летнего юбилея Аю. Один раздел включает альбом в формате mp3, шесть клипов в формате MPEG-4 и цифровой буклет, а второй раздел оставлен пустым для личного использования.
Песня «GREEN» использовалась в рекламе фотоаппарата Panasonic LUMIX FX-37, а «NEXT LEVEL» в рекламе Panasonic LUMIX FX-40. «Sparkle» впервые услышали в рекламе Honda Zest Spark в 2009 году.

Лотерея и подарки при покупке 
Покупатели, предзаказавшие альбом до 18 марта 2009 года, становились участниками лотереи.
 Подарок A: Подушка (2 человека)
 Подарок B: Сумка (4 человека)
 Подарок C: Коврик для пикника (6 человек)
 Подарок D: Обложка для билета (40 человек)
 Подарок E: Огромный плакат (130 человек)
 Подарок F: Коробка с салфетками (20 человек)
Участники фан-клуба получили в подарок папку для бумаг формата A5 и блокнот, а покупатели магазина mu-mo наклейку размером с коробку диска.

Список композиций

Позиции в чарте Орикон 
 Продажи в первый день: 99 200 (Япония)
 Продажи в первую неделю: 240 810 (Япония)
 Общее число проданных копий: 379 989 (Япония), 7 383 (Тайвань), 1 434 (Корея)

Сертификация RIAJ 
По состоянию на 2019 год, следующим песням были присвоены сертификаты RIAJ за продажи цифровых копий:
 Days: двойная платиновая в категории рингтонов, платиновая в категории полных песен
 Rule: платиновая в категории полных песен
 GREEN, NEXT LEVEL: золотая в категории полных песен

Примечания 

Альбомы Аюми Хамасаки
Альбомы Avex Group